Rue de l'Indre est un odonyme qui peut faire référence à :
 une rue de Nantes ;
 une rue de Paris.